Die Abkürzung GEG bezeichnet:

 das Gebäudeenergiegesetz
als IATA-Code den Flughafen Spokane
die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine
GEG Elektro und Gebäudetechnik GmbH, den Eigentümer der Straßenbahn Gmunden
die Gelehrte Estnische Gesellschaft

GEG